Стахевич () — польская фамилия. Известные носители:

 Стахевич, Пётр (1858—1938) — польский живописец, жанрист и иллюстратор.
 Стахевич, Сергей Григорьевич (1843—1918) — русский революционер, член организации «Земля и Воля».